Campeche – stan w Meksyku
 Campeche – miasto w Meksyku
 Campeche – gmina w Meksyku
 Campeche – zatoka u wybrzeża Meksyku, część Zatoki Meksykańskiej